Półwysep Keweenaw (ang. Keweenaw Peninsula) – równinny półwysep na południowym wybrzeżu Jeziora Górnego w USA, w stanie Michigan o długości 75 km.

Na półwysepie rozwinęło się rolnictwo oraz rybołówstwo.

Przypisy  

Półwyspy w Michigan
Wielkie Jeziora